Atrybut – cecha (własność, właściwość) osoby lub rzeczy, która wyróżnia ją spośród innych.

Słowo to może również mieć następujące znaczenia:

 atrybut w sztuce – określony przedmiot o charakterze symbolicznym związany z życiem danej postaci
 atrybuty świętych
 atrybut w filozofii – właściwość rzeczy, która faktycznie jest nieoddzielna od jej istoty
 atrybut w składni – inna nazwa przydawki
 atrybut w kartografii – charakterystyka obiektu mapy cyfrowej
 W informatyce:
 atrybut pliku – parametr, który określa stan pliku
 atrybut znacznika w językach znaczników, takich jak SGML bądź XML – parametr zawierający dodatkowe informacje o elemencie struktury logicznej identyfikowanym przez dany znacznik
 atrybut (programowanie) – element składni danego języka programowania, określający konkretną właściwość elementu kodu (np. typ, reprezentację w pamięci, rozmieszczenie w pamięci, zakres widoczności, sposób odwoływania i inne)
 atrybut rozmieszczenia – atrybut określający położenie danej zmiennej w pamięci operacyjnej.